Шоча — название рек:

Россия 
 Шоча (приток Кепины) — река.
 Шоча (приток Койды) — река.
 Шоча (приток Пинеги) — река.